Colors é uma revista de moda, design e entretenimento, lançada em 1991, na Itália. Foi criada por Luciano Benetton e Oliviero Toscani com o intuito de promover a marca Benetton em suas edições.

Ligações externas 
 Colors Magazine 

Revistas de moda